«Ведьмак: Кошмар волка» () — анимационный фильм о мире «Ведьмака» от компании Netflix, который вышел на экраны 23 августа 2021 года. Он встретил неоднозначную реакцию зрителей и критиков.

Сюжет 
Действие фильма происходит во вселенной «Ведьмака», придуманной польским писателем Анджеем Сапковским и похожей на средневековую Европу. Задолго до обучения Геральта один из второстепенных героев книг Сапковского Весемир начинает свой путь, встретившись с ведьмаком по имени Деглан. Центральная сюжетная линия — рассказ о том, как Весемир и чародейка Тетра борются с очередным чудовищем.

В ролях 

Производство русской версии: студия «Пифагор»

 Режиссёр дубляжа: Иван Калинин
 Перевод/Русский синхронный текст: Сергей Козин
 Звукорежиссёр записи: Ринат Нигматуллин
 Звукорежиссёр монтажа: Евгения Гордеева
 Звукорежиссёр перезаписи: Павел Емельянов
 Менеджер проекта: Анна Атаян

Производство 
Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багинский в своём интервью в начале января 2020 года рассказал без уточнений, что зрителей ждут «несколько сюрпризов» между первым и вторым сезонами. Сразу появилось предположение, что речь идёт в том числе об анимационном фильме. А 23 января того же года стало известно, что Netflix начала работу над анимационным спин-оффом сериала под названием «Ведьмак: Кошмар волка». Автор сценария — Бо де Майо, одна из актрис озвучания — Хэрриет Кершоу. Анимацией занялась корейская студия Mir Studio.

Премьера мультфильма состоялась 23 августа 2021 года.

Восприятие 
Рецензенты отмечают, что в «Кошмаре волка» образ Весемира заметно отличается от классического образа ведьмака в книгах Сапковского. Это высокомерный человек с «хипстерской» причёской, который отпускает остроты даже во время боя с чудовищами. Фильм подвергся критике за неорганичное включение в сюжет тем социального неравенства, геноцида меньшинств и любовной линии, за нелогичное поведение отдельных персонажей, а также за отсутствие принципиально новых трактовок, заранее анонсированных его авторами. Сильные стороны «Кошмара волка» — качественный визуал и ряд интересных музыкальных решений.

Примечания

Ссылки 
 «Ведьмак: Кошмар волка» на сайте Netflix